Manuel Pereira puede referirse a:

 Manuel Pereira (1588-1683), escultor barroco portugués;
 Manuel Pereira Irarrázaval (1907-?), político chileno;
 Manuel Pereira da Silva (1920-2003), escultor portugués;
 Manuel Pereira de Godoy (1922-2003), biólogo e historiador brasileño;
 Manuel Pereira Quintero, (1948-) escritor cubano.